Домантівська сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Домантівська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район